Radio Televisie Schalkwijk
 Radio Télévision Suisse, Franstalige Zwitserse nationale televisie omroep
 Radio Televizija Srbije, Servische nationale televisie omroep
 Radiodiffusion télévision sénégalaise, Senegalese nationale omroep
 Rail Transport Service, een Oostenrijkse spoorwegonderneming, dochteronderneming van Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
 Real-time strategy, een computerspelgenre
 Religieustraumasyndroom, conditie ervaren door mensen na het verlaten van een religie
 Return to Sender, een Nederlandse Stichting 
 Robotic Total Station een landmeetkundig instrument
 Rossiejskaja Torgovaja Sistema, de Russische effectenbeurs
 Royal Television Society, een Britse televisie-organisatie, die jaarlijks awards uitreikt
 Syndroom van Rubinstein-Taybi